Pintaric, Pintarič oder Pintarić ist der Familienname folgender Personen:

 Blaža Pintarič (* 1980), slowenische Mountainbikerin
 Matija Pintarič (* 1989), slowenischer Eishockeytorwart
 Pavao Pintarić (* 1913), jugoslawischer Fechter
 Robert Pintarič (* 1965), slowenischer Radrennfahrer